Hochkamp ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Hamburger Stadtviertel Hochkamp, siehe: Hochkamp (Hamburg)
 Hochkamp (Cölpin), Ortsteil der Gemeinde Cölpin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern